

Persone 
 Howie Triano (1933-2017) – cestista canadese
 Jay Triano (1958 – ) – allenatore di pallacanestro ed ex cestista canadese

Altro 
 Chiesa del Triano – a Montefollonico, nel comune di Torrita di Siena

Pagine correlate 
 Triana
 Triani